Храм Святой Цецилии — название нескольких христианских храмов, освящённых в честь святой Цецилии Римской:

 Собор Святой Цецилии (Альби) — католический собор в Альби, Франция.
 Храм Святой Цецилии (Дюссельдорф-Бенрат) — католический храм в районе Дюссельдорф-Бенрат в Дюссельдорфе.
 Храм Святой Цецилии (Кёльн) — католический храм в Кёльне.
 Базилика Святой Цецилии — католическая титулярная базилика в Риме.